Möðruvellir steht für: 

 Möðruvellir (Hörgárdalur), ein Ort im Hörgárdalur im Norden Islands
 Möðruvellir (Eyjafjarðarsveit), ein Ort in der Gemeinde Eyjafjarðarsveit im Norden Islands